USS Murray je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Murray (DD-97) 
 USS Murray (DD-576)

Murray